Die Turn- und Sportvereinigung Metzingen e.V. ist ein deutscher Sportverein aus der baden-württembergischen Stadt Metzingen. Der Klub ist überregional bekannt durch seine Frauenhandballmannschaft, die seit der Saison 2012/13 in der 1. Bundesliga antritt.

Geschichte 
1978 wurden  die TuSsies, wie sie sich selbst bezeichnen, erstmals bundesweit bekannt, als sie als zweitklassiger Regionalligist (die 2. Bundesliga wurde erst 1985 eingeführt) völlig überraschend ins Endspiel um den DHB-Pokal vordrangen, dort aber beim 10:27 gegen TuS Eintracht Minden chancenlos blieben. 1980 gelang erneut der Einzug ins Pokalfinale,  dieses Mal unterlag man in zwei Finalspielen (10:22, 6:24) gegen Bayer Leverkusen.

1987 stieg die TuS Metzingen in die 2. Bundesliga auf, dem allerdings als Drittletzter mit 12:24 Punkten der sofortige Abstieg folgte – ein einziger Zähler hatte zum Klassenerhalt gefehlt. 1991 gelang  der zweite Aufstieg in die 2. Bundesliga, der Metzingen dann ununterbrochen bis 2012 angehörte. 1997 holte die TuS sich sogar den Titel in der 2. Bundesliga Süd, erklärte aber aus wirtschaftlichen Gründen den Verzicht auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga.  Ein weiterer Erfolg im DHB-Pokal folgte im Jahre 2000, als die TuS den Sprung ins Final Four schaffte. Dort verlor Metzingen gegen den HC Leipzig mit 29:35.

In der Saison 2006/07 hatten sich die Metzingerinnen mit vier Siegen in der Playoff-Runde für den Aufstieg in die Bundesliga sportlich qualifiziert. Da sie aber zuvor in den Ligaspielen eine nicht spielberechtigte Akteurin eingesetzt hatten, wurden ihnen sechs Punkte aberkannt, wodurch sie auf den fünften Platz zurückgestuft wurden. Dies wiederum hatte zur Folge, dass die TuSsies nicht für die Aufstiegs-Play-Offs qualifiziert waren, wodurch die gesamte Aufstiegsrunde der eigentlich von Metzingen gewonnenen Gruppe B wiederholt werden musste.

In der Saison 2011/12 gewann die TuS Metzingen mit 50:10 Punkten die Meisterschaft in der neugeschaffenen eingleisigen 2. Bundesliga und stieg somit direkt in die 1. Bundesliga auf. In der Saison 2015/16 wurde Metzingen deutscher Vizemeister und stand im Finale des EHF-Pokals.

In der Saison 2016/17 stellte die TuS Metzingen bei ihrem Heimspiel gegen den TV Nellingen in der Stuttgarter Porsche-Arena mit 6.157 Zuschauern einen neuen Rekord in der Bundesliga auf.

Mannschaft 2022/23

Zugänge 2022/23 
 Julia Behnke (Ferencváros Budapest)
 Magda Balsam (JKS Jarosław)
 Lea Schüpbach (HSG Bad Wildungen)
 Sandra Erlingsdóttir (EH Aalborg)
 Sabrina Tröster (eigene Jugend)
 Laura Godard (Handball Club Celles-sur-Belle)
 Marie Weiss (eigene Jugend)
 Viktória Woth (Borussia Dortmund)

Abgänge 2022/23 
 Madeleine Östlund (SV Union Halle-Neustadt)
 Marlene Kalf (Karriereende)
 Nicole Roth (Thüringer HC)
 Silje Brøns Petersen (København Håndbold)
 Julia Symanzik (HSG Bad Wildungen)
 Anna Albek (Mosonmagyaróvári KC SE)
 Britt van der Baan (Frisch Auf Göppingen)

Zugänge 2023/24 
 Jana Scheib (HSG Bad Wildungen)
 Verena Oßwald (HSG Bad Wildungen)

Abgänge 2023/24 
 Rebecca Nilsson (Skuru IK)
 Lena Degenhardt (Borussia Dortmund)

Größte Erfolge 
 Finalist EHF-Pokal 2016
 Finalist DHB-Pokal 1978, 1980, 2017
 Meister der 2. Bundesliga Süd 1997
 Aufstieg in die 1. Bundesliga 2012
 Aufstieg in die 2. Bundesliga 1987, 1991

Saisonbilanzen seit 1989/90

Weblinks 

 Homepage der Handballerinnen des TuS Metzingen
 Homepage des Vereins
Homepage der Abteilung Fußball

Einzelnachweise 

 
Metzingen, TuS
Gegründet 1861
Metzingen #TuS
Organisation (Metzingen)